Isanthus är ett släkte av koralldjur. Isanthus ingår i familjen Isanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Isanthus